У трци на 50 метара са препонама ИААФ је до 31. 1. 2018. године ратификовало 1 светски рекорд у мушкој конкуренцији.

Рекорди мерени ручно 1933—1986. 

 /y( означава  57 јарди/52.12 м

Рекорди мерени електронски од 1968. 

‡ Незванично аутоматско мерење 

‡ Незванично аутоматско мерење

Референце

Спољашње везе 
 Вечна светска ранг листа тркача на 50 м са препонама на сајту ИААФ

50 метара са препонама за мушкарце
Трка на 50 метара са препонама